Rytmika jako system umuzykalniający
 Rytmika jako całokształt przebiegu rytmicznego